Hölldobler ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Hölldobler (* 1936), deutscher Verhaltensforscher, Soziobiologe und Evolutionsökologe
 Margaretha Hölldobler-Heumüller (*  1960), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)